Le Stade Valette, également connu sous le nom de Stade municipal de Sainte-Anne, est un stade omnisports (servant principalement pour le football et l'athlétisme) guadeloupéen situé dans la commune de Sainte-Anne, dans l'arrondissement de Pointe-à-Pitre.

Le stade, doté de 3 000 places et inauguré en 1965, sert d'enceinte à domicile pour les équipes de football de l'Association sportive et générale Juventus, de l'Intrépide de Sainte-Anne et du Cactus de Sainte-Anne.

Histoire

Installations 
Le stade, qui ouvre ses portes au public de 7h00 à 21h00, dispose de 300 places de parking, de quatre vestiaires avec douche.

La piste d'athlétisme fait 400 mètres de long.

Événements

Notes et références 

Équipement sportif achevé en 1965
Stade multifonction en France
Stade de football en Guadeloupe
Stade de rugby à XV en Guadeloupe
Stade d'athlétisme en Guadeloupe
Salle de basket-ball en Guadeloupe
Salle de volley-ball en Guadeloupe
Stade portant le nom d'une ville
Sainte-Anne (Guadeloupe)